Pechöfen ist der deutsche Name folgender Ortschaften in Tschechien:

 Smolné Pece, Gemeinde im Karlovarský kraj
 Smolné Pece (Potůčky), Wüstung der Gemeinde Potůčky im Karlovarský kraj

Siehe auch:
 Pechofen